Crittenden County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Crittenden County (Arkansas)
Crittenden County (Kentucky)